Johann Herman Cahman, död 1702, var en svensk orgelbyggare.

Han var broder och hjälpte sin bror Hans Heinrich Cahman. Cahman arbetade själv som orgelbyggare i Västerås stift till sin död.

Lista över orglar

Reparationer och ombyggnationer

Referenser

Noter 

Svenska orgelbyggare
Män
Avlidna 1702
Födda 1600-talet
Svenska orgelbyggare under 1600-talet
Svenska orgelbyggare under 1700-talet